Мухаммад Юсуф:

 Мухаммад Юсуф — персидский художник, работал в 1636—1656 годах в Исфахане.
 Мухаммад Юсуф (1954—2001) — узбекский поэт.
 Мухаммад Юсуф Баяни (1859—1923) — узбекский поэт, писатель, историк, музыковед, каллиграф, переводчик.
 Мухаммад Юсуф Калла (1942) — индонезийский государственный и политический деятель.
 Мухаммад Юсуф, Мухаммад Садык (1952—2015) — узбекский богослов, муфтий.
 Мухаммад Юсуф Хан (1922) — индийский актёр, продюсер и политик.